Sperrings

 Sperrings, Esbo stad – by i Esbo stad, fi.: Perinki
 Sperrings, Kyrkslätts kommun – by i Kyrkslätts kommun, Nyland